Gm 4/4 ist die Bauartbezeichnung verschiedener schweizerischer meterspuriger Diesellokomotiven:
Gm 4/4 der ehemaligen Furka-Oberalp-Bahn (FO)
Gm 4/4 der Rhätischen Bahn (RhB)